Болотское — название  населённых пунктов.

Россия 
 Болотское — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Болотское — село в Одоевском районе Тульской области.